Worstelen is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend. De sport stond op de eerste editie van de Olympische Spelen op het programma. Op de editie van 1900 was er geen worsteltoernooi. Vanaf 1904 staat worstelen onafgebroken op het programma.

In 1896 en 1912 stond alleen de discipline Grieks-Romeinsworstelen op het programma, in 1904 alleen de discipline vrije stijl. Vanaf 1920 staan beide worsteldisciplines op het programma. Tot en met de Splen van 2000 was de sport voorbehouden voor mannen. Vanaf 2004 kunnen de vrouwen deelnemen in de discipline vrije stijl.

Op 12 februari 2013 beval het IOC aan om het worstelen vanaf 2020 te schrappen als olympische sport. Op 8 september 2013 liet het echter weten dat de sport toch zal behouden blijven op de Spelen.

Gewichtsklassen

Mannen

Vrouwen

Medailles

Meervoudige medaillewinnaars 
Onderstaande tabel geeft de 'succesvolste medaillewinnaars' bij het worstelen weer.

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2016.

 Vanaf 2008 worden er per gewichtsklasse twee bronzen medailles uitgereikt.
 In 1912 werd er in de middengewicht B twee zilveren medailles uitgereikt omdat de finale onbeslist eindigde.